Bermudes, archipel d'Amérique du Nord, territoire d'outre-mer autonome du Royaume-Uni ;
 Bermude I, Roi de Léon et des Asturies de 788 à 791 ;
 Bermude II, Roi de León et Roi des Asturies de 982 à 999 ;
 Bermude III, Roi de León et Roi des Asturies de 1028 à 1037 ;
 Triangle des Bermudes, zone de l'océan Atlantique qui serait le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'avions ;
 Bermude est une marque de vêtements marins de protection contre la pluie, le vent

 Bermudes est un nom de famille espagnol et portugais

Voile 
 Bermuda Race, course à la voile en équipage reliant Newport (Rhode Island) et les Bermudes ;
 Bermudes 1000 Race, course à la voile en solitaire au départ d'un port du Finistère.

Voir aussi 
 Bermuda
 Bermudez